9-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 16 по 21 сентября 1969 года на стадионе «Караискакис» в Афинах, столице Греции.

В соревнованиях приняли участие 674 атлета из 30 стран Европы. Было разыграно 38 комплектов медалей (24 у мужчин и 14 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины 

* Для определения победителя в соревнованиях десятиборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях пятиборок использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Медальный зачёт 
Медали в 38 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 21 страны-участницы.

Ссылки 
 

1969
Сентябрь 1969 года
Спорт в Греции в 1969 году
Чемпионаты Европы в 1969 году
Международные спортивные соревнования в Афинах
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Греции
Чемпионаты Европы в Греции
1969 год в лёгкой атлетике